Василий Сахаров: Сахаров, Василий Васильевич (1889—1932) — советский партийный и государственный деятель.
 Сахаров, Василий Сергеевич (1801—1881) — русский врач, автор ряда трудов по медицине; действительный статский советник.